Anita Nilsson kan syfta på:

 Anita Nilsson (född 1944), författare
 Anita Nilsson Billgren (född 1942), konstnär